Premier League 2001-02 (kendt som FA Barclaycard Premiership af sponsormæssige årsager) var den tiende sæson af Premier League. Arsenal F.C. vandt ligaen denne sæson, mens Ipswich Town FC, Derby County FC og Leicester City FC rykkede ned i The Championship.

Rykkede op denne sæson
 Blackburn Rovers
 Bolton Wanderers
 Fulham

Rykkede ned denne sæson
 Ipswich Town
 Derby County
 Leicester City

Ligatabel

K = Kampe spillet; V = Kampe vundet; U = Kampe uafgjort; T = Kampe tabt; MF = Mål for; MM = Mål imod; P = Point

Kilde:

Referencer 

2001-02